La Page blanche, un téléfilm d'Olivier Assayas (1994) ;
 La Page blanche, une revue trimestrielle de poésie et de littérature ;
 La Page blanche, un film de Murielle Magellan (2022).

Voir aussi